Jméno Alfred Kohler má více znamých nositelů:
 Alfred Kohler (1916–1984), německý malíř
 Alfred Kohler (* 1943), rakouský historik